Il doppio del torneo di tennis Puerto Rico Open 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrici Françoise Dürr e Ann Jones che hanno battuto in finale Karen Krantzcke e Kerry Melville 7-6, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1971